Okolo Slovenska 2019 – 63. edycja wyścigu kolarskiego Okolo Slovenska, która odbyła się w dniach od 18 do 21 września 2019 na liczącej ponad 714 kilometrów trasie. Impreza kategorii 2.1 należała do cyklu UCI Europe Tour 2019.

Etapy

Drużyny

Wyniki etapów

Etap 1a

Etap 1b

Etap 2

Etap 3

Etap 4

Klasyfikacje

Klasyfikacja generalna

Klasyfikacja punktowa

Klasyfikacja górska

Klasyfikacja młodzieżowa

Klasyfikacja drużynowa

Bibliografia 
 
 

2019
UCI Europe Tour 2019
2019 na Słowacji